Het seizoen 2002/2003 van Sparta Rotterdam was het 48ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Rotterdam. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker. De club was het voorafgaande seizoen voor het eerst in haar bestaan uit de hoogste afdeling gedegradeerd.

Trainer-coach Dolf Roks begon aan zijn eerste jaar bij Sparta, als opvolger van Frank Rijkaard. Hij werd op 22 januari 2003 ontslagen en opgevolgd door Chris Dekker. Sparta eindigde uiteindelijk op de achtste plaats in de eindrangschikking.

In het bekertoernooi verloor de club uit Rotterdam-West in de tweede ronde van stadgenoot Excelsior (4-2). In de groepsfase van het toernooi eindigde Sparta als eerste in groep 5, door HFC Haarlem, Zwart Wit '28 en VSV TONEGIDO voor te blijven. Topscorer van Sparta in het seizoen 2002-2003 werd Danny Koevermans met 25 competitiedoelpunten. De centrumspits was de enige speler van de Sparta-selectie die in dit seizoen in alle 39 officiële wedstrijden in actie kwam.

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

2003
Sparta Rotterdam